Мамедагалы () — село в Габалинском районе Азербайджана. Образует одноимённый муниципалитет.

География 
Село располагается к юго-востоку от районного центра Габалы.

Население 
«Кавказский календарь» за 1856 год сообщает о Мамедъ Агали с азербайджанским («татарским» по источнику) населении, с разговорным языком азербайджанским 
(«татарским» в источнике). Вероисповедание жителей — мусульмане-сунниты.

По материалам посемейных списков на 1886 год, в Мамед-Агалы входившем в Вандамское сельское общество насчитывалось 29 дымов и 142 жителя и все азербайджанцы обозначенные как «татары»-сунниты.

Согласно результатам Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года Мамед-Агалы населяли 170 человек и преимущественно тюрки-азербайджанцы (то есть азербайджанцы).

Примечания 

Населённые пункты Габалинского района